Main Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Main Hall (Mississippi), ID-Nr. 86001709
 Main Hall (South Dakota), ID-Nr. 81000572
 Main Hall (Wisconsin), ID-Nr. 88002001